Niemcy:
 Jungfernheide – teren leśny w Berlinie
 Berlin Jungfernheide – przystanek kolejowy i stacja metra w Berlinie